Ercolani ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Ercolani (1758–1825), römisch-katholischer Kardinal
 Giovanni Battista Ercolani (1819–1883), italienischer Arzt, Tierarzt und Parasitologe